est une pièce de théâtre de Michel Vinaver.

Cette pièce-fleuve (60 personnages, 25 lieux, 7 heures de représentation) sera créée par Roger Planchon dans une version abrégée en 1973, puis par Charles Joris en version intégrale au Théâtre populaire romand, La Chaux-de-Fonds (Suisse) le . Elle a été reprise dans une mise en scène de Christian Schiaretti au TNP et au Théâtre national de la Colline en 2008.

Cette pièce existe en 4 formes : lIntégrale, la Brève, la Super-brève et lHyper-brève.

Récompenses 
 Nomination aux Molières 2009 dans la catégorie auteur francophone vivant

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 
 

Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre de 1973